Mirella Santos Farias (Jaboatão dos Guararapes, 15 de agosto de 1999) é uma cantora, compositora, dançarina e influenciadora digital brasileira. Em 2018, fez sucesso fazendo parte do trio MC Loma e as Gêmeas Lacração, que ficou conhecido com o hit Envolvimento. Em 2022, Mirella, voltou a fazer sucesso em seu Instagram compartilhando seu  dia a dia a dia.

Biografia e carreira

Mirella nasceu em Jaboatão dos Guararapes, no dia 15 de agosto de 1999 e tem uma irmã gêmea chamada Mariely. Desde pequenas as gêmeas conhecem Paloma, porém somente em 2016 se tornaram amigas. Em 2018, o trio adotou o nome artístico de MC Loma e As Gêmeas Lacração e viralizou com o hit do carnaval, Envolvimento de sua composição e logo lançaram outras músicas.

Mirella iniciou sua carreira como dançarina de funk e compositora, depois se lançou como cantora, depois começou a postar em seu Instagram seu dia a dia e virou influenciadora digital. 

Em 2021, a dançarina participou da Ilha Record e ganhou o prêmio de R$ 250 mil, como favorita do público. No mesmo em agosto, a ano Mirella se casou com o surfista Gabriel Farias.

Em 2022 ano seguinte a cantora viralizou novamente nas redes sociais mostrando seu dia a dia com MC Loma, Mariely e sua familia. No ano seguinte a influenciadora fez mais sucesso e participou do BBBXP, evento do Big Brother Brasil.

Filmografia

Televisão

Ligações externas
 
 

Naturais de Jaboatão dos Guararapes
Pessoas gêmeas
Participantes de reality shows do Brasil
Cantores de Pernambuco
Participantes do Ilha Record